Жанви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Троарн. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14344.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 362 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 255 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 176 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 176 активных жителей работали 166 человек (90 мужчин и 76 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 79 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жанвиль 

Коммуны департамента Кальвадос